PPRR est l'abréviation de :

 Pony Pony Run Run, un groupe de rock.
 Programme de Promotion des Revenus Ruraux, un projet du FIDA, couvrant les régions d'Analanjirofo et d'Atsinanana sur la cote Est de Madagascar.